

Patronymie

 Mark Wigglesworth (1964-), un chef d'orchestre britannique ;
 Richard Wigglesworth (né en 1983), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Smith Wigglesworth (1859-1947), un personnage religieux britannique.